Zegeye ist der Familienname folgender Personen:
 Abiselom Zegeye, eritreischer Fußballspieler
 Daniel Zegeye (* 1979), äthiopischer Mittelstreckenläufer